Vallgren est un patronyme porté notamment par :

 Carl-Johan Vallgren (1964-), écrivain, chanteur et acteur suédois ;
 Ville Vallgren (1855-1940), sculpteur français.